Радков може да се отнася за:

 Красимир Радков (р. 1971), български актьор
 Младен Радков (р. 1960), български футболист